Boutique Oclan est un boutique située dans le Vieux-Québec, dans le quartier Petit Champlain. Elle est connue pour avoir créé la ligne de mode populaire, Fucklamode. Cette ligne de mode produit des tshirts et d'autres produits vestimentaires pour hommes et femmes. 

Entreprise de l'habillement ayant son siège au Québec
Entreprise ayant son siège à Québec
Commerce au Québec